Виктор Клавер (; род.30 августа 1988 года в Валенсии, Испания) — испанский профессиональный баскетболист.

Карьера 
Клавер начал свою карьеру в молодёжном составе «Валенсии». Дебют за взрослую команду произошёл в сезоне 2006/07. В составе клуба в 2010 году выиграл Кубок УЛЕБ.

Летом 2009 года Виктор Клавер был выбран на драфте НБА под общим 22-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». 19 февраля 2015 года Клавер был обменян в «Денвер Наггетс» вместе с Уиллом Бартоном, Томасом Робинсоном и правом выбора в первом раунде драфта 2016 года на Аррона Аффлало и Алонзо Джи.

Сборная Испании 
За сборную Испании дебютировал в 2009 году. В том же году он получил золотые медали чемпионата Европы 2009 вместе со сборной. Через два года в составе сборной выиграл чемпионат Европы 2011.

Чемпион мира в составе национальной сборной (2019).

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 NBA.com Profile
 Euroleague.net Profile 
 Spanish League Profile 
 Draftexpres.com Profile 
 NBADraft.net Profile 

Баскетболисты Испании
Баскетболисты НБА
Игроки БК «Валенсия»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Барселона»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу